Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2014 celebrats a la ciutat de Sotxi (Rússia) es disputà una prova de luge en categoria individual masculina que formà part del programa oficial dels Jocs.

La competició tingué lloc entre els dies 8 i 9 de febrer de 2014 a les instal·lacions esportives del Sliding Center Sanki.

Resum de medalles

Resultats

Referències

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic

Luge als Jocs Olímpics d'hivern de 2014